Morottaja est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1942), auteur et homme politique finlandais
 (Amoc) (né en 1984), rappeur et musicien finlandais
 (né en 1982), auteur finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois